Бре́йді або Бре́ді () — англійське та ірландське прізвище та ім'я, а також англомовний топонім.

Персоналії 
 Брейді (прізвище)
 Брейді (ім'я)

Топонім

Брейді — місто, штат Техас
 Брейді — селище, штат Небраска
 Брейді Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Брейді Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсильванія
 Брейді Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія
 Брейді Тауншип — селище в окрузі Гандінгдон, штат Пенсильванія
 Брейді Тауншип — селище в окрузі Лайкомінг, штат Пенсильванія
 Брейді — переписна місцевість, штат Монтана
 Брейді — переписна місцевість, штат Вашингтон

Інше 
 7691 Бреді (7691 Brady) — астероїд головного поясу.